Географічні об'єкти
 Предештій-Міч (рум. Predeștii Mici) — село у повіті Долж в Румунії. 
 Рошієній-Міч (рум. Roșienii Mici) — село у повіті Олт в Румунії. 
 Пукеній-Міч (рум. Puchenii Mici) — село у повіті Прахова в Румунії. 
 Цирденій-Міч (рум. Țârdenii Mici) — село у повіті Нямц в Румунії. 
 Бецаній-Міч (рум. Bățanii Mici) — село у повіті Ковасна в Румунії. 
 Котюженій-Міч (молд./рум. Cotiujenii Mici) — село у Синжерейському районі Молдови. 
 Борденій-Міч (рум. Bordenii Mici) — село у повіті Прахова в Румунії. 
 Дівічорій-Міч (рум. Diviciorii Mici) — село у повіті Клуж в Румунії. 
 Порумбеній-Міч (рум. Porumbenii Mici) — село у повіті Харгіта в Румунії. 
 Мілештій-Міч, Малі Мілешти (молд./рум. Mileştii Mici) — село в Яловенському районі Молдови. 
 Унгуреній-Міч (рум. Ungurenii Mici) — село у повіті Долж в Румунії. 
 Виршій-Міч (рум. Vârșii Mici) — село у повіті Алба в Румунії. 

Прізвище

 Міч (прізвище)

Інше

 4367 Міч (4367 Meech) — астероїд головного поясу, відкритий 2 березня 1981 року.